XI Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин прошел в Москве с 23-25 мая 2003 года на базе ЭШВСМ "Северный".

Золотую медаль чемпиона завоевал пятиборец из Уфы Рустем Сабирхузин. Он стал двукратным чемпионом России в личном первенстве, повторив свой успех 2001 года.

Результаты. 
'Чемпионат России. . Мужчины. Личное первенство.'Чемпионат России. Командное первенство.

См. также 
 Кубок России по современному пятиборью 2003

Источники. 
 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ• СЕВЕРНЫЙ. Летний чемпионат России. ЭШВСМ “Северный”. Мужчины 
 Московский атлет Рустем Сабирхузин стал двукратным чемпионом России

Чемпионаты России в 2003 году
Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве
Май 2003 года